Wega peut être le nom :
 d'un cheval : Wega
 d'un navire : Wega (navire)
 d'une société de production Wega Film
 de famille de Georges Wega

Voir aussi 
 Équipe cycliste Germanvox-Wega